

Codici 
 EBN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ebadon (Stati Uniti)

Medicina
Evidence-based Nursing, metodo infermieristico, per l'identificazione di risultati solidi della ricerca e per l'applicazione degli stessi nelle pratiche infermieristiche, al fine di aumentare ulteriormente la qualità dell'assistenza al paziente.